Linia kolejowa Reading - Plymouth – część linii kolejowej łączącej Londyn z Penzance w południowej części Wielkiej Brytanii. Długość linii wynosi 362 km. Linią operuje spółka First Great Western. Na trasie kursują pociągi pośpieszne HST, rozstaw torów na całym odcinku wynosi 1435 mm.

Historia 
Linię ukończono w 1949 r. odcinkiem z Castle Cary do Taunton, zwanym Castle Carry Cut-off; wcześniej pociągi przemierzające trasę z Londynu do Plymouth musiały jechać przez Bristol.

Stacje na trasie 

 Reading
 Reading West
 Theale
 Aldermaston
 Midgham
 Thatcham
 Newbury Racecourse
 Newbury
 Kintbury
 Hungerford
 Bedwyn
 Pewsey
 Westbury -połączenie z Wessex Main Line i Heart of Wessex
 Frome
 Bruton
 Castle Cary - połączenie z linią Heart of Wessex
 Taunton - połączenie z linią Bristol - Exeter
 Tiverton Parkway
 Exeter St Davids

Przypisy 

Berkshire
Devon
Transport kolejowy w Plymouth
Linie kolejowe w Anglii
Somerset